

Cabezas de serie

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Referencias 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2017
Challenger de Sophia Antípolis 2017
Torneos de tenis en tierra batida